Greenspan ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Greenspan (* 1926), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Alison Greenspan († 2021), US-amerikanischer Film- und Fernsehproduzentin
 Bud Greenspan (1926–2010), US-amerikanischer Filmemacher
 Edward Greenspan (* 1944), kanadischer Jurist
 Jason Scott Greenspan (auch: Jason Alexander; * 1959), US-amerikanischer Schauspieler
 Joe Greenspan (* 1992), US-amerikanischer Fußballspieler
 Stanley Greenspan (1941–2010), US-amerikanischer Psychiater

Siehe auch: 
 Grünspan
 Grinspoon